Sukacze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim
 Sukacze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim

Zobacz też 
 Sukacz
 Sukaczi
 Sukaczy